Diriks ist der Familienname folgender Personen:
 Carl Frederik Diriks (1814–1895), norwegischer Seeoffizier, Leuchtturmdirektor und Illustrator sowie Schwiegervater des Kreisdirektors und Regierungsministers Nikolai Prebensen

 Karl Diriks (1855–1930), norwegischer Maler 

Siehe auch:
 Dirik